Tapa (eten), Spaanse aperitiefhapjes 
 Tapas (Sanskriet), een religieus of spiritueel filosofisch concept